La Nuit américaine, roman de Christopher Frank, Prix Renaudot 1972 ;
La Nuit américaine, film de François Truffaut de 1973 ;
Nuit américaine, technique de cinéma.

Homonymie de titre